Termenul dezvoltare poate însemna:

 În general: un proces de transformare, de schimbări cantitative și calitative (de exemplu a productivității muncii) care are mai multe faze ca: proiect, cercetare, realizare.
 În istorie: dezvoltarea pe o perioadă lungă de timp; evoluție, în societate sau biologie (filogeneză).
 În perioade mai scurte de timp:
 în biologie: ontogeneză, dezvoltarea corporală a unui organism de-a lungul vieții sale,
 în societate: dezvoltarea unei culturi sau a unui eveniment economic sau politic care poate lua amploare, proporții neașteptate.